in/bij een bos gelegen begraafplaats (Duits)
Waldfriedhof Oberrad
Waldfriedhof (München)
Waldfriedhof (Aken)